Тагі́льська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Тагільська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Тагільська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Тагільська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Тагільська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
Тагільська вулиця — колишня назва вулиці Чарівна у місті Кам'янське.

Вулиці